Por Brentwood pode estar à procura de:

Estados Unidos da América
 Brentwood (Califórnia)
 Brentwood (Maryland)
 Brentwood (Missouri)
 Brentwood (Pensilvânia)
 Brentwood (Tennessee)

Reino Unido
 Brentwood (Essex)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos